

Geografia
 Albu – comune rurale dell'Estonia centrale

Persone
 Cristian Albu – calciatore rumeno
 Dragoș Albu – calciatore rumeno
 Gheorghe Albu – allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Mihai Albu – cestista e allenatore di pallacanestro rumeno